Шарль Каборе́ (; ) — буркинийский футболист, полузащитник клуба «Ньор» и сборной Буркина-Фасо. Рекордсмен сборной по количеству матчей (100).

Ранние годы 
Начал заниматься футболом на родине, в Буркина-Фасо, в возрасте 6-7 лет. О выступлении на профессиональном уровне тогда не задумывался, играя вместе с друзьями просто для своего удовольствия. Однако позже отношение Шарля к футболу изменилось, причиной тому стала потеря отца. Он стал серьёзней относиться к футболу, в итоге оказался в национальном центре подготовки футболистов, а затем проделал путь от юношеских сборных всех возрастов до молодёжной и, в конце концов, главной национальной. Первым тренером Каборе был бывший буркинийский футболист Сану Дауда Фамозо.

Карьера

Клубная 

На молодёжном уровне выступал за клубы города Уагадугу: с 2003 по 2004 за «Сонабель», а с 2004 по 2006 за «Этуаль Филант». В 2006 году переехал во Францию, где до 2008 играл за клуб «Либурн-Сен-Сёрин», забил 1 гол в 26 матчах.
С 2008 по 2013 выступал за марсельский «Олимпик», в составе которого провёл в общей сложности 187 встреч, забил 3 мяча (из них 2 гола забил в 135 играх чемпионата) и стал за это время, вместе с командой, один раз чемпионом Франции, трижды обладателем Кубка французской лиги и дважды победителем Суперкубка Франции. В конце февраля 2013 перешёл в «Кубань», с которой после прохождения медицинского обследования 21 февраля подписал контракт сроком на 4 года. 25 августа 2015 года был арендован «Краснодаром» на сезон. 1 июля 2016 перешёл за 7 Млн € в «Краснодар». 10 июля 2019 года перешёл в «Динамо Москва» в связи с окончанием контракта с з/п 5.5 млн долларов в год.

В сборной 
В составе главной национальной сборной Буркина-Фасо выступает с 2006 года, дебютным матчем в которой для Шарля стал поединок с командой Сенегала 7 октября 2006 года в отборочном турнире Кубка африканских наций 2008. В 2013 году стал, вместе с командой, серебряным призёром Кубка африканских наций, в ходе которого неоднократно выводил свою сборную на поле в качестве капитана команды. Также он был капитаном на Кубке африканских наций 2015 и Кубке африканских наций 2017 годов.

Достижения 

 «Олимпик Марсель»
 Чемпион Франции: 2009/10
 Обладатель Кубка французской лиги (3): 2009/10, 2010/11, 2011/12
 Обладатель Суперкубка Франции (2): 2010, 2011
 «Кубань»
 Финалист Кубка России: 2014/15
 Буркина-Фасо
 Серебряный призёр Кубка африканских наций: 2013
 Бронзовый призёр Кубка африканских наций: 2017

Личные достижения 
 Включён в список 33 лучших футболистов чемпионата России: 2013/14 (№ 2)

Характеристика 
С юных лет Каборе играл на позиции атакующего полузащитника, но, как он сам утверждает, способен действовать на любой позиции в полузащите, от опорного хавбека с функциями чистого разрушителя, до игрока середины поля, который должен отрабатывать как в обороне, так и в нападении. При этом в составе марсельского «Олимпика» Шарль сыграл, по его словам, 4 или 5 матчей в центре обороны и около 50 на позиции правого крайнего защитника.

Частная жизнь 
У Шарля большая семья, помимо супруги Нади, сына Кени Хасана, дочери Кеары и дочери от первого брака Алии, а также родного младшего брата, у него немало сводных братьев и сестёр от вторых браков его отца и матери, а также много кузенов, кузин, дядь и тёть. По словам Каборе, когда вся его семья собирается, то получается не меньше 70-80 человек, а сам он счастлив, что у него так много близких, он чувствует ответственность за каждого и старается всем помогать.

Шарль большую часть свободного времени предпочитает проводить дома, с семьёй. Интересуется музыкой, боулингом и кино. Каборе признаётся, что в выходной день может часами сидеть перед телевизором, и его это совершенно не утомляет.

Статистика выступлений

Клубная

Сборная

Матчи и голы за сборную 
Обновлено 6 июня 2021 года.

Итого: 100 матчей / 4 гола; 44 победы, 26 ничьих, 30 поражений.

Голы Шарля за Сборную Буркина-Фасо

Примечания 

Футболисты Буркина-Фасо
Игроки сборной Буркина-Фасо по футболу
Игроки ФК «Либурн»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Ньор»